Miejscowości w Polsce
 Dołhobyczów-Kolonia – osada w woj. lubelskim w pow. hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów
 Dołhobyczów-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów